Царицынский — русская фамилия, и топоним.

 Царицынский — прежнее название хутора Бузиновка в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Царицынский, Леонид Иванович (1920—1989) — художник, антифашист; узник лагеря Бухенвальд, дважды приговоренный к расстрелу.